Свен Гуидович Гундлах (25 мая 1959, Москва — 14 декабря 2020, там же) — российский художник, поэт, музыкант, один из основателей арт-группы «Мухоморы» и рок-группы «Среднерусская возвышенность».

Биография 
Родился в 1959 году в Москве. Учился в московской «французской» спецшколе № 16, где его одноклассником был Алексей Тарханов. Позже вместе со своими бывшими одноклассниками Владимиром Кара-Мурзой, Сергеем Мироненко, Владимиром Мироненко, а также примкнувшим к ним Константином Звездочетовым и Алексеем Каменским в 1978 году создал арт-группу «Мухомор».

Окончил Московский полиграфический институт.

В XXI веке искусством не занимался:
Желание порвать с современным искусством возникло, когда в Кёльне галерейщик продавал мою работу коллекционеру. Я вдруг понял, что он продаёт не работу, а историю вокруг неё: «Русский художник, сидел в тюрьме за антисоветские акции, сумасшедший…» — продажа на дегенеративном уровне (2006).

Работал в собственной консалтинговой фирме.

В 2009 году выступал одним из руководителей сетевого энциклопедического проекта «Руниверс».

15 декабря 2020 года умер в Москве от COVID-19.

Рок-группа «Среднерусская возвышенность» 
Группа была создана в 1986 году художниками Свеном Гундлахом, Николой Овчинниковым, Никитой Алексеевым и другими. Придумавшие этот арт-проект художники-концептуалисты заведомо объявляли себя группой симулятивного рока, но, к их изумлению, группу «Среднерусская возвышенность» прогрессивная музыкальная общественность восприняла всерьёз.

Примечания

Ссылки 
 Свен Гундлах на сайте литературного андеграунда «Шоковая терапия» /вебархив/

Выпускники Московского университета печати
Современные художники России
Умершие от COVID-19 в России